Pilosella — рід трав'янистих рослин родини айстрові (Asteraceae). Етимологія:  — «волохатий».

Таксономічні примітки 
На основі морфології, Sell (1987), Bremer (1994), Lack (2007) та інші, зробили тверде твердження щодо концепції двох родів. Bräutigam та Greuter (2007) також стверджували про концепцію двох родів, засновану як на морфології, так і на ряді цитованих молекулярних досліджень. Більш важливо, Kilian, et al. (2009) підсумували результати недавнього молекулярного філогенетичного аналізу великого набору даних (428 таксонів з 83 родів триби Cichorieae), включаючи північноамериканські таксони. Автори знайшли сильну підтримку для визнання Pilosella як окремого роду. Вони також знайшли хорошу підтримку для субклади, що складається з таксонів північноамериканських видів Hieracium.

Опис 
Багаторічники. Стебла розгалужені або нерозгалужені. Є розеткове листя; краї цілі або рідко зубчасті; стеблові листки відсутні або кілька або [рідко] численні. Квіточки жовті (рідко блідо-жовті або оранжево-червоні), іноді зовнішні мають червоні смуги. Сім'янки циліндричні, еліпсоїдні або вузько перевернуто-конічні, 1–2(-2.5) мм. Папус білий або брудно білий, щетинистий.

Різниця між Hieracium і Pilosella 
Hieracium і Pilosella в основному можуть бути диференційовані таким чином: 
 Більшість видів Pilosella регулярно виробляють столони, тоді як виду Hieracium не виробляють столони.
 Види Pilosella зберігають базальну розетку листя під час цвітіння, тоді як більшість видів Hieracium втрачають базальне листя під час цвітіння (але H. murorum, H. lachenalii, H. robinsonii, H. venosum зберігають базальні розетки).
 Плоди видів Pilosella 1.0–2.5 мм в довжину, у порівнянні з плодами видів Hieracium, які 2.5–5.0 + мм у довжину.
 Види Pilosella , як правило, розмножуються як статевим шляхом, так і апогамно (без запліднення), утворюючи гібриди легко, тоді як види Hieracium зазвичай відтворюються лише апогамно, рідше утворюючи гібриди.
 Види Pilosella, як правило, цвітуть у травні та червні (іноді з другим періодом цвітіння восени), тоді як види Hieracium, як правило, цвітуть у липні та серпні.

Хоча відмінності між Hieracium і Pilosella, викладені вище, здаються досить сильними, вони не є абсолютними. Для ряду видів спостерігається поступовий перехід ознак між родами, особливо щодо присутності (або відсутності) базальних листків під час цвітіння. Наприклад, Hieracium venosum і H. durorum, як правило, зберігають базальне листя під час цвітіння. Можливо, ці два роди найкраще відрізняти за їхніми плодами й різними режимами репродукції. Гібриди між Pilosella і Hieracium дуже рідкісні.

Поширення 
Батьківщина: Північна Африка, Євразія. Натуралізований у багатьох кутках земної кулі.

Види 

Pilosella abakurae (Schelk. & Zahn) Soják 
Pilosella acutifolia (Vill.) Arv.-Touv. 
Pilosella adenocantabrica Mateo & Egido 
Pilosella adenogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella aiboensis (Mateo & Egido) Mateo, Egido & E.Fidalgo 
Pilosella aletschensis (Zahn) Soják 
Pilosella alpicola (Schleich. ex Hoppe) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella alturgelliana Mateo 
Pilosella amaurocephala (Peter) Soják 
Pilosella anchusoides Arv.-Touv. 
Pilosella aneimena (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella anobrachia (Arv.-Touv. & Gaut.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella aranii Mateo 
Pilosella arbasiana Mateo & Egido 
Pilosella argyrocoma (Zahn) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella argyrogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella argyrolegionensis Mateo & Egido 
Pilosella arida (Freyn) Soják 
Pilosella arnoseroides (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella aurantella (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella auriculiformis (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella auriculoides (Láng) Arv.-Touv. 
Pilosella balansae (Boiss.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella basifurca (Peter) Soják 
Pilosella bauhini (Schult.) Arv.-Touv. 
Pilosella biflora Arv.-Touv. 
Pilosella biglana (Bornm. & Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella billyana (de Retz) Mateo 
Pilosella blaui (B.Schütt & Zahn) Gottschl. 
Pilosella blyttiana (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella bodewigiana (Zahn) Soják 
Pilosella bonaquae (Buttler & W.Lippert) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella brachiata (Bertero ex DC.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella brachycoma (Nägeli & Peter) H.P.Fuchs 
Pilosella breviscapa (DC.) Soják 
Pilosella bryhnii (Blytt ex Omang) Soják 
Pilosella brzovecensis (Horvat & Pawl.) Soják 
Pilosella budensis (Borbás) Soják 
Pilosella bulgarica Szelag & Vladimir. 
Pilosella caballeroi (Mateo) Mateo 
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West 
Pilosella calodon (Tausch ex Peter) Soják 
Pilosella calomastix (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo 
Pilosella castellana (Boiss. & Reut.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella caucasica (Nägeli & Peter) Sennikov 
Pilosella chaetophyton (Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella cinereiformis (R.Meissn. & Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella cinerosiformis (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella cochlearis Norrl. 
Pilosella corymbulifera (Arv.-Touv.) Arv.-Touv. 
Pilosella corymbuloides (Arv.-Touv.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella crassiseta (Peter) Soják 
Pilosella cymiflora (Nägeli & Peter) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella cymosa (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella cymosiformis (Froel.) Gottschl. 
Pilosella czerepninii Tupitz. 
Pilosella densiflora (Tausch) Soják 
Pilosella dichotoma Soják 
Pilosella dimorphoides Norrl. 
Pilosella dubia (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella dublitzkii (B.Fedtsch. & Nevski) Tupitz. 
Pilosella echioides (Lumn.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella eglandulosa (Sudre) Mateo 
Pilosella eminens (Peter) Soják 
Pilosella erythrochrista (Nägeli & Peter) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella erythrodonta (Zahn) Soják 
Pilosella euchaetia (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella euchaetiiformis (Zahn.) Gottschl. 
Pilosella fainensis Gottschl. 
Pilosella fallacina (F.W.Schultz) F.W.Schultz 
Pilosella faurei Arv.-Touv. 
Pilosella flagellaris (Willd.) Arv.-Touv. 
Pilosella floribunda (Wimm. & Grab.) Fr. 
Pilosella fontqueri (Pau) Mateo 
Pilosella frigidaria (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella fuernrohrii (Vollm.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella fulviseta (Bartol.) Soják 
Pilosella fusca (Vill.) Arv.-Touv. 
Pilosella galliciana (Pau) M.Laínz 
Pilosella glacialis (Reyn. ex Lachen.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella glomerata (Froel.) Fr. 
Pilosella grossheimii (Zahn) Coskunç. & Beyazoglu 
Pilosella guthnikiana (Hegetschw. & Heer) Soják 
Pilosella halacsyi (Heldr. ex Halácsy) Soják 
Pilosella heterodoxiformis (Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella heterogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella heteromelana (Zahn) Mateo 
Pilosella hirtocastellana Mateo & Egido 
Pilosella hoppeana (Schult.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella hybrida (Vill.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella hyperborea (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella hypeurocinerea Mateo & Egido 
Pilosella hypeurya (Peter) Soják 
Pilosella hypeurygenes (A.W.Hill) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella hypoleuca Arv.-Touv. 
Pilosella iberoatlantica Mateo & Egido 
Pilosella ilgazensis Vladimir., Coskunç. & Kit Tan 
Pilosella iserana (R.Uechtr.) Soják 
Pilosella katunensis Tupitz. 
Pilosella kebeshensis (Stepanov) Tupitz. 
Pilosella koernickeana (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella kozlowskyana (Zahn) Soják 
Pilosella kumbelica (B.Fedtsch. & Nevski) Sennikov 
Pilosella lactocantabrica Mateo & Egido 
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West 
Pilosella laggeri (Sch.Bip. ex Rchb.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella lamprocantabrica Mateo & Egido 
Pilosella lamprocoma (Nägeli & Peter) Schljakov 
Pilosella lamprogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella lathraea (Peter) Soják 
Pilosella legiogudarica Mateo & Egido 
Pilosella legionensis Mateo & Egido 
Pilosella legiotremedalis Mateo & Egido 
Pilosella leptadeniiformis (Üksip) Tupitz. 
Pilosella leptoclados (Peter) Soják 
Pilosella leptophyton (Nägeli & Peter) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella leucopsilon (Arv.-Touv.) Gottschl. 
Pilosella levieri (Peter) Soják 
Pilosella litardiereana (Zahn) Soják 
Pilosella longisquama (Peter) Holub 
Pilosella lydiae (Schischk. & Steinb.) Tupitz. 
Pilosella macranthela (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella macranthiformis (Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella macrostolona (Gus.Schneid.) Soják 
Pilosella macrotricha (Boiss.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella macutensis (K.Malý & Zahn) Soják 
Pilosella mampodrensis Mateo & Egido 
Pilosella maraniana Mateo & Egido 
Pilosella massagetovii (Gamajun. ex Kamelin & Zuckerw.) Sennikov 
Pilosella mayeri (Vollm.) Soják 
Pilosella medioposita (Gottschl.) Gottschl. 
Pilosella megargyrocoma Mateo & Egido 
Pilosella megatricha (Borbás) Soják 
Pilosella merxmuelleriana (S.Bräut.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella moechiadia (Peter) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella montiberica Mateo & Egido 
Pilosella muscelii (Prodan) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella neogelmii (Gottschl.) Gottschl. 
Pilosella neotremedalis Mateo 
Pilosella nevadensis (Arv.-Touv.) Mateo & Greuter 
Pilosella nigrogudarica Mateo & Egido 
Pilosella nigrolegionensis Mateo & Egido 
Pilosella niveocantabrica Mateo & Egido 
Pilosella niveocastellana Mateo & Egido 
Pilosella niveogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella noguerensis Mateo 
Pilosella norrliniiformis (Pohle & Zahn) Soják 
Pilosella notha (Huter) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella novosibirskensis Tupitz. 
Pilosella occidentalis (Nyár.) Soják 
Pilosella officinarum Vaill. 
Pilosella onegensis Norrl. 
Pilosella oroasturica Mateo & Egido 
Pilosella orogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella orolegionensis Mateo & Egido 
Pilosella pachycymigera (Gottschl.) Gottschl. 
Pilosella pachypilon (Peter) Soják 
Pilosella pannoniciformis (Litv. & Zahn) Soják 
Pilosella panticosae Mateo 
Pilosella paragoga (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella paragogiformis (Besse & Zahn) Soják 
Pilosella pavichii (Heuff.) Holub 
Pilosella pavichiodes S.Bräut. & Greuter 
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella permutata (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella petraea F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella pieriana Gottschl. & Dunkel 
Pilosella piloselliflora (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella pilosellina (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip. ex Soják 
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják 
Pilosella pinea (Schischk. & Serg.) Tupitz. 
Pilosella pintodasilva (de Retz) Mateo 
Pilosella plaicensis (Wol.) Soják 
Pilosella polioderma (Dahlst.) Soják 
Pilosella portae (Willk. ex T.Durand & B.D.Jacks.) Mateo & Greuter 
Pilosella procera (Fr.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella procerigena (Litv. & Zahn) Sennikov 
Pilosella prussica (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella pseudofidalgoana Mateo & Egido 
Pilosella pseudogalliciana Mateo 
Pilosella pseudogudarica Mateo & Egido 
Pilosella pseudomaraniana Mateo & Egido 
Pilosella pseudopanticosae Mateo & Egido 
Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják 
Pilosella pseudosulphurea (Touton) Soják 
Pilosella pseudotrichodes (Zahn) Soják 
Pilosella pseudovahlii (de Retz) Mateo 
Pilosella puenteana Mateo & Egido 
Pilosella rhenovulcanica (Gottschl. & Heinrichs) Bomble 
Pilosella rhodopea (Griseb.) Szelag 
Pilosella ricoana Mateo 
Pilosella rothiana (Wallr.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella sabinopsis (Ganesch. & Zahn) Tupitz. 
Pilosella salernicola (Vetter & Zahn) Soják 
Pilosella samokoviensis (T.Georgiev & Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella saussureoides Arv.-Touv. 
Pilosella scandinavica (Dahlst.) Schljakov 
Pilosella schelkownikovii (Zahn.) Soják 
Pilosella schneidii (Schack & Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella schultesii (F.W.Schultz) F.W.Schultz & Sch.Bip. ex H.P.Fuchs 
Pilosella sedelmeyeriana (Zahn) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella segoviensis Mateo 
Pilosella serbica (F.W.Schultz & Sch.Bip.) Szelag 
Pilosella setifolia (Touton) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella sintenisii (Freyn) Soják 
Pilosella solacolui S.Bräut. & Greuter 
Pilosella soleiroliana (Arv.-Touv. & Briq.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella stenosoma (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella sterrochaetia (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella stoloniflora (Waldst. & Kit.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella subdecolorans (Norrl.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella subgudarica Mateo & Egido 
Pilosella subrubens (Arv.-Touv.) Zahn 
Pilosella substoloniflora (Peter) Soják 
Pilosella subtardans (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella subulatissima (Zahn) Mateo 
Pilosella sulphurea (Döll) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella tardiuscula (Peter) Soják 
Pilosella tardogaliciana Mateo & Egido 
Pilosella tendina (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella tephrocephala (Vuk.) Soják 
Pilosella tephrochlorella (Ganesch. & Zahn) Tupitz. 
Pilosella tephrodes (Nägeli & Peter) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella tephroglauca (Nägeli & Peter) Soják 
Pilosella tephrophyton (Oborný & Zahn) Soják 
Pilosella tinctilingua (Zahn) Soják 
Pilosella tjumentzevii (Serg. & Üksip) Tupitz. 
Pilosella transbotnica (Norrl.) T.Tyler 
Pilosella tricholepia (Nägeli & Peter) Dostál 
Pilosella trigenes (Peter) Soják 
Pilosella triplex (Peter) Soják 
Pilosella tubulascens Norrl. 
Pilosella turolensis Mateo 
Pilosella ullepitschii (Blocki) Szelag 
Pilosella unamunoi (C.Vicioso) Mateo 
Pilosella universitatis Mateo & Egido 
Pilosella vahlii (Froel.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella vansoestii (de Retz) Mateo 
Pilosella velutina (Hegetschw.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella verruculata (Link) Soják 
Pilosella visianii F.W.Schultz & Sch.Bip. 
Pilosella walteri-langii (Gottschl.) S.Bräut. & Greuter 
Pilosella willingorum Gottschl. 
Pilosella wolgensis (Zahn) Soják 
Pilosella woronowiana (Zahn) Soják 
Pilosella xilocae Mateo 
Pilosella ziziana (Tausch) F.W.Schultz & Sch.Bip.

Примітки

Джерела 
 Euro+Med Plantbase  
 Germplasm Resources Information Network (GRIN)  
 Flora of China  
 Understanding Hawkweeds 

Роди айстрових
Цикорієві